Yasna Angélica Vukasovic Álvarez je bila čileanska kandidatkinja na natjecanju za Miss svijeta 1997. godine. Rodom je iz Punta Arenasa i hrvatskog je podrijetla.

Izvori 
History of Miss World Chile, 1988-2006 
Chilean Charm, el Universo de las Reinas de Belleza Entrevista a Jasna Vukasovic - Miss Mundo Chile 1987

Vanjske poveznice 
 Radio Magallanes - La Radio Interactiva de la Patagonia La academia de modelos de Yasna Vukasovic cumplirá 20 años de existencia, la miss chile confiesa sus penas y alegrías en exclusiva en Radio Magallanes, Feb 25, 2009
 Yasna Vukasovic, de Punta Arenas al Miss Mundo

Pobjednice čileanskog natjecanja za Miss svijeta
Hrvati u Čileu